Barbadiaans basketbalteam (mannen)
 Barbadiaans basketbalteam (vrouwen)